Михаил Михайлович Давыдов: Давыдов, Михаил Михайлович (1849—1933) — русский и советский зоолог-морфолог.
 Давыдов, Михаил Михайлович (род. 1985) — российский хирург, онколог.